Kiener kan som auktorsförkortning betyda:

 A. Kiener
 Louis Charles Kiener

Robotskapade auktorsförkortningar